Frank Banham – ex hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato ungherese
 Rachel Banham – cestista statunitense
 Reyner Banham – critico d'arte e teorico dell'architettura britannico